41-й чемпионат мира проходил в Хельсинки. Соревнования в группе В проходили с 21 марта по 30 марта в Любляне (Югославия). В группе C во французских городах Гренобль, Лион и Гап с 8 по 17 апреля.

Команды играли в два круга.

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная Чехословакии

Медалисты

Интересные факты 
 Первый чемпионат, где после каждой игры проводился допинг-контроль (по два игрока от каждой сборной). Результаты матчей Швеция-Польша (4:1) и Финляндия-Чехословакия (5:2) были аннулированы, так как анализ проб на допинг у шведского форварда Ульфа Нильссона и финского вратаря Стига Ветцеля оказался положительным. Сборным Швеции и Финляндии засчитаны поражения со счетом 0:5.
 Шведские игроки выходили на лёд в шлемах с эмблемой «Вольво», что запрещено правилами IIHF, как несанкционированная реклама. Шведская делегация объяснила, что компания «Вольво» купила завод, который производит шлемы, и поэтому это является торговым знаком, а не рекламой.
 На матчи без участия сборной Финляндии приходило мало зрителей, и организаторы первенства бесплатно раздавали билеты в школах.
 Вскоре после чемпионата два игрока сборной Чехословакии — Вацлав Недоманский и Рихард Фарда — сбежали в Канаду, где осенью того же года начали выступать за клуб ВХА «Торонто Тороз».

Источники

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1974
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1974

Апрель 1974 года
1974 год в Финляндии

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1974
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Чемпионаты мира в Финляндии